Миргородка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Миргородка — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы.

Россия 
 Миргородка — деревня в Оконешниковском районе Омской области.